Fox (Lisy) – plemię Indian północnoamerykańskich
 Fox – rzeka w USA, w stanach Illinois i Wisconsin
 Fox – rzeka w USA, w stanie Wisconsin
 Fox – firma produkująca fagoty
 Fox – nazwa napoju energetyzującego
 Fox – amerykańska stacja telewizyjna
 Fox – singel szwedzkiej grupy muzycznej Millencolin
 Fox – dystrybucja Linuksa
 (16248) Fox – planetoida
 Volkswagen Fox – samochód osobowy
 Fox AC – kanadyjski samochód pancerny
 FV721 Fox – brytyjski samochód pancerny

Miejscowości w USA:
 Fox – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Fairbanks North Star
Gminy w USA:
 Fox (Fox Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jasper
 Fox (Fox Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kendall
 Fox (Fox Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk
 Fox (Fox Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
 Fox (Fox Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Carroll
 Fox (Fox Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Elk
 Fox (Fox Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Sullivan

Osoby:
 siostry Fox – amerykańskie spirytystki
 Charles James Fox – brytyjski polityk
 Edward Fox – angielski aktor
 Emilia Fox – angielska aktorka, córka Edwarda
 Henry Fox – brytyjski dyplomata
 James Fox – angielski aktor, brat Edwarda
 Jan Fox – archidiakon katedry krakowskiej, sekretarz króla Zygmunta III Wazy
 Kerry Fox – nowozelandzka aktorka
 Marta Fox – polska pisarka
 Matthew Fox – amerykański aktor
 Megan Fox – amerykańska aktorka
 Michael J. Fox – kanadyjsko-amerykański aktor
 Ruel Fox – angielski piłkarz
 Samantha Fox – angielska piosenkarka
 Terry Fox – kanadyjski lekkoatleta i bohater narodowy
 Ulrich Fox – niemiecki inżynier, autor książek popularnonaukowych i badacz historii Warmii
 Vicente Fox – meksykański polityk
 Vivica A. Fox – amerykańska aktorka

Zobacz też 
 lis (ujednoznacznienie)